Храстје може бити:

 Храстје (Крањ), насељено мјесто у општини Крањ, Република Словенија
 Храстје (Марибор), насељено мјесто у општини Марибор, Република Словенија
 Храстје (Шентјернеј), насељено мјесто у општини Шентјернеј, Република Словенија
 Храстје (Шентјур), насељено мјесто у општини Шентјур, Република Словенија
 Храстје-Мота, насељено мјесто у општини Раденци, Република Словенија
 Храстје об Бистрици, насељено мјесто у општини Бистрица об Сотли, Република Словенија
 Храстје при Гросупљем, насељено мјесто у општини Гропусље, Република Словенија
 Храстје при Мирни Печи, насељено мјесто у општини Мирна Печ, Република Словенија
 Храстје при Церкљах, насељено мјесто у општини Брежице, Република Словенија
 Храстје (Свети Иван Зелина), насељено мјесто града Свети Иван Зелина, Република Хратска
 Храстје Плешивичко, насељено мјесто града Јастребарско, Република Хратска